Château-Chinon (prononcé  ) est une ville située dans le département français de la Nièvre. Elle est divisée en deux communes  en 1792.

Histoire

Jusqu'à la Révolution 

Jusqu'à la Révolution française, Château-Chinon est le siège d'une seigneurie, puis d'une châtellenie, puis enfin d'un comté.

Durant la Révolution 
Pour vendre leurs bétails, leurs fagots et leurs récoltes à la foire de Château-Chinon intra-muros, les paysans de l'extérieur devaient payer l'octroi à la porte Notre-Dame. En pleine Révolution française, ils ont réclamé les mêmes droits que les « citadins », ce qui leur a été refusé. Ils ont créé leur propre commune. En 1792, Château-Chinon est ainsi divisée en deux communes distinctes, voisines l'une de l'autre :
 Château-Chinon Intra-Muros, 
 Château-Chinon Extra-Muros, 

Château-Chinon reçut, en , la visite de deux virulents montagnards : Laplanche et Collot-d'Herbois qui, après avoir ordonné un autodafé au pied de l'arbre de la liberté de tout ce qui rappelait l'ancien régime, firent arrêter les parents d'émigrés et les prêtres réfractaires. Château-Chinon fut dépouillée du mot « Château », prohibé à l’époque, et prend le nom révolutionnaire de Chinon-la-Montagne par délibération du .

Après la Révolution 

Jusqu'en 2008, la graphie officielle des communes est Château-Chinon(Ville) et Château-Chinon(Campagne) sans aucune espace. La date et l'origine de ces surprenantes graphies officielles sont inconnues. Elles ont pourtant été utilisées dans les nomenclatures de l'Insee, par le ministère de l'Intérieur, par l'IGN ou encore, de façon plus anecdotique, par les prévisions météorologiques locales de TF1.

Victor Adolphe Malte-Brun, dans la France Illustrée (édition de 1883), utilisait déjà les appellations à parenthèses, mais avec une espace et sans majuscule aux mots « ville » et « campagne ».

Cette graphie étonnante sans espace, même si elle est par le passé théoriquement reprise dans les noms du canton de Château-Chinon et de l'arrondissement de Château-Chinon (Ville) (sites de l'Insee et du ministère de l'Intérieur), était toutefois peu respectée dans l'usage courant. La désignation habituelle « Château-Chinon » est généralement utilisée pour qualifier Château-Chinon (Ville), tandis que le canton et l'arrondissement sont couramment appelés « canton de Château-Chinon » et « arrondissement de Château-Chinon ».

Depuis l'établissement du Code officiel géographique de 2009, les graphies officielles de ces communes sont Château-Chinon (Ville) et Château-Chinon (Campagne) avec une espace.

Lieux et monuments 
 Église Saint-Romain de Château-Chinon, vaste église néo-gothique achevée vers 1900. Pietà en marbre fin , fonts baptismaux en marbre , ouverte tous les jours.

Personnalités liées à la ville 
 François Mitterrand est maire de Château-Chinon (Ville) de 1959 à 1981.
 René-Pierre Signé est maire de Château-Chinon (Ville) de 1981 à 2008.

Notes et références

Annexe

Articles connexes 
 Château-Chinon (Ville)
 Château-Chinon (Campagne)
 Histoire de la Nièvre

Bibliographie 
 Abbé Jacques-François Baudiau, Le Morvand, 1865, , Guénégaud, Paris, 1965, 3 vol., t.I, .

 
Commune ayant porté un nom révolutionnaire dans la Nièvre